Hiromi Miyake ist der Name folgender Personen:

* Hiromi Miyake (Sängerin) (* 1982), japanische Sängerin und Songwriterin
 Hiromi Miyake (Gewichtheberin) (* 1985), japanische Gewichtheberin